Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 и 3 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 10:28 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:53, а финал — 3 августа в 18:54.

Катинка Хоссу из Венгрии выиграла золото с новым мировым рекордом. Прежнее достижение американки Арианы Кукорс, установленное на чемпионате мира 2009 года в Риме, Хоссу улучшила на 0,03 сек.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 9, 10, 32, 54

200 м, комплексное плавание, женщины